Schönenwerd kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Schönenwerd, Solothurn, ort och kommun, Bezirk Olten, 
 Schönenwerd (holme), Zürich, Bezirk Horgen,